Rood Ab kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūd Āb-e Pā'īn, ort, Kerman, 
 Rūd Āb-e Bālā, ort, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar